Avo oder AVO bedeutet:

 Avo (Währung), eine Währungseinheit
 AVO (Unternehmen), eine Lebensmittelfirma
 ÁVO, Langform: Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya, Übersetzung: Staatsschutzabteilung der Ungarischen Staatspolizei, siehe: Államvédelmi Hatóság
 AVO (Zigarre), Zigarrenmarke der Oettinger Davidoff Group
 Avo Session Basel, Jazzfestival mit Titelsponsoring der AVO-Zigarren

Avo ist der Name folgender Personen:
 Avo (Corvey) († 880), von 878 bis 880 Abt von Corvey

Abkürzung

en:avo